INTS7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 962 амінокислот, а молекулярна маса — 106 834.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як пошкодження ДНК, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки